Arduino di Dadone, o Arduino da Pombia, meglio conosciuto come Arduino d'Ivrea (955-1015) – marchese d'Ivrea
Dadone (...–998) – conte di Pombia tra il 973 e il 998
Carlo Dadone (1864-1931) – scrittore italiano
Fabiana Dadone (1984) – politica italiana
Umberto Dadone (1904-1982) – allenatore di calcio italiano